John Law (econoom) (1671-1729), een Schots econoom
 John Law (socioloog) (1946), een Brits socioloog